Moszczenica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Moszczenica, une gmina du powiat de Piotrków)
 Moszczenica, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus
 Moszczenica, un village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Moszczenica, un village du powiat de Bochnia
 Moszczenica, une commune du powiat de Gorlice
 Moszczenica, un village de cette commune

dans la voïvodie de Poméranie
 Moszczenica, un village du powiat de Chojnice

dans la voïvodie de Silésie
 Moszczenica, un sołectwo de la ville de Jastrzębie-Zdrój